Hannah Montana 2/ Meet Miley Cyrus е вторият саундтрак от хитовия сериал „Хана Монтана“ на Disney Channel и дебютен солов албум на Майли Сайръс, изпълняваща главната роля в сериала. Албумът е пуснат в продажба на 26 юни 2007 година от Walt Disney Records и Hollywood Records.

Списък с песните

Диск 1 
 We Got the Party
 Nobody's Perfect
 Make Some Noise
 Rock Star
 Old Blue Jeans
 Life's What You Make It
 One in a Million
 Bigger Than Us
 You and Me Together
 True Friend

Rock Star издание (бонус тракове) 
 One in a Million (акустична версия)
 We Got the Party (с Джонас Брадърс)

Rock Star издание (бонус DVD) 
 Life's What You Make It
 Old Blue Jeans
 One in a Million
 Make Some Noise
 True Friend
 Nobody's Perfect
 Bigger Than Us
 One in a Million (акустична версия)

Диск 2 
 See You Again
 East Northumberland High
 Let's Dance
 G.N.O. (Girl's Night Out)
 Right Here
 As I Am
 Start All Over
 Clear
 Good and Broken
 I Miss You

Дебютни албуми
Албуми на Майли Сайръс
Музикални албуми от 2007 година